Manuel Gómez Moreno puede referirse a:
 Manuel Gómez-Moreno González (1834-1918), pintor español nacido y fallecido en Granada.
 Manuel Gómez-Moreno Martínez (1870-1970), arqueólogo e historiador español nacido en Granada y fallecido en Madrid, hijo del anterior.
 José Manuel Gómez-Moreno Calera (1953), historiador y profesor universitario, nieto y biznieto de los anteriores.